Alexandrinus, verssor
 Alexandrinus, a papagájok egyik neme
 8969 Alexandrinus, kisbolygó